Сан Хосе Пујакатенго има више значења:

 Сан Хосе Пујакатенго (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Пујакатенго, Чапинго (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику